Kwacha ist die Währung von

 Sambia, siehe Sambischer Kwacha
 Malawi, siehe Malawi-Kwacha